Sagara puede referirse a:

 Sagara (Karnataka), ciudad de unos 85.000 hab. (en 2011) en el estado de Karnataka (India), a unos 85 km del océano Índico.
 Sagara (Kumamoto), un pueblo de 5500 hab. en la prefectura de Kumamoto (Japón).
 Sagara (Shizuoka), un pueblo de 26000 hab. (en 2005) en la prefectura de Shizuoka (Japón).
 Sagara (etnia), grupo étnico y lingüístico en el centro de Tanzania, cuya población llegaba a unos 90.000 (en 1987).
 Sagara (región), una región administrativa de 18.000 hab. (en 2002) en la región de Dodoma (Tanzania).
 Sagara (Pakistán), casta hinduista proveniente de la localidad de Sagarany Wala (distrito de Bhakkar, en la provincia de Panyab). Están relacionados con la agricultura, aunque la mayoría trabajan en el extranjero, y algunos son empleados en otras ciudades de Pakistán.
 sagara (sánscrito), antigua palabra que significa ‘océano’.

 Sagara (dragón), uno de los ocho reyes dragones (Hachidai Ryuuou) en el budismo.
 Sagara (rey védico), un rey mítico mencionado por primera vez en el texto épico Majábharata (siglo III a. C.).
 Sagara (clan japonés), un clan del siglo XVI en Japón.
 SAGARA Sozó (1839-1868), jefe de la unidad militar Sekihotai durante la Guerra Civil Bakumatsu, en Japón.
 Sousuke Sagara (1984–), protagonista de la serie de animé y manga Full Metal Panic!, de Japón.
 Sanosuke Sagara, personaje de ficción en la serie de animé y manga Rurouni Kenshin (1994-1999), de Japón.
 Michelle Michiko Sagara-West (1963–), escritora japonesa-canadiense de literatura fantástica.

ja:相良
ru:Сагара (значения)